Jaguar je lahko:
 jaguar - mačka
 Jaguar (avto)
 Jaguar Racing
 Atari Jaguar
 XF10F Jaguar
 SEPECAT Jaguar
 Jaguar (raketa)
 Jacksonville Jaguars
 HMS Jaguar